«Сторожова застава» — фантастична повість, а згодом роман Володимира Рутківського, події якого розгортаються у 1097 році на території Київській Русі.
 «Сторожова застава» — український пригодницький фільм-фентезі за мотивами однойменного роману Володимира Рутківського.